Il doppio del torneo di tennis ATP Itaparica 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Todd Witsken 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (finale)

 Horacio de la Peña /  Roberto Saad (primo turno)
 Diego Pérez /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Itaparica 1988